Красная — река в России, протекает в Калужской области.

Течёт через сосновые леса. Устье реки находится в 103 км по правому берегу реки Жиздра. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Белёв до города Калуга, без рек Упа и Угра, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100512110000019999.

Примечания 

Притоки Жиздры
Реки Ульяновского района Калужской области